Пантелеймо́н Ви́кторович Синади́но (; 17 июля 1875, Кишинёв — 1940, ГУЛАГ) — Городской голова Кишинёва с апреля 1903 по 1904 и с 1906 по февраль 1910. Член Государственной думы от Бессарабской губернии.

Биография 
Греческого происхождения, православный. Потомственный почетный гражданин, затем личный дворянин (1912). Землевладелец Кишиневского и Оргеевского уездов (3200 десятин). Домовладелец города Кишинёва.

Окончил Кишиневскую гимназию с золотой медалью (1894) и университет св. Владимира по медицинскому факультету с отличием (1899).

По окончании университета посвятил себя общественной деятельности. С 1900 года избирался гласным Кишиневского и Оргеевского уездных земских собраний и гласным Кишиневской городской думы. В 1903—1905 годах был заступающим место кишиневского городского головы, а в 1905 году был избран городским головой, от каковой должности отказался в феврале 1910 года. Кроме того, состоял почетным мировым судьей по Кишиневскому, Сорокскому и Белецкому уездам (с 1900), гласным губернского земства (с 1903), почетным членом губернского попечительства детских приютов, казначеем Бессарабского местного правления Общества Красного креста, председателем Общества пособия нуждающимся ученикам 1-й Кишиневской гимназии, а также членом попечительного совета Кишиневской женской прогимназии.

После провозглашения Октябрьского манифеста стал членом Бессарабской партии центра, основанной П. Н. Крупенским. В 1907 году участвовал во Всероссийском съезде земских деятелей в Москве. Принимал участие в работе Русского окраинного общества.

В феврале 1907 года был избран членом II Государственной думы от Бессарабской губернии. Входил во фракцию октябристов и группу умеренных. Состоял членом финансовой комиссии. Выступал по многим вопросам.

Осенью 1907 года был избран в III Государственную думу от съезда землевладельцев Бессарабской губернии. Входил во фракцию умеренно-правых, с 3-й сессии — в русскую национальную фракцию, с 5-й сессии — в группу независимых националистов П. Н. Крупенского. Состоял секретарем финансовой комиссии, а также членом комиссий: по исполнению государственной росписи доходов и расходов, по городским делам, сельскохозяйственной и об упорядочении хлебной торговли. С 1908 года состоял членом Особой высшей комиссии для всестороннего исследования железнодорожного дела в России.

В 1912 году был избран в Государственную думу от 1-го съезда городских избирателей Бессарабской губернии. Входил во фракцию центра, а с 1915 года — и в Прогрессивный блок. Состоял товарищем председателя комиссии по городским делам, председателем комиссии о народном здравии, а также членом комиссий: финансовой, по местному самоуправлению, сельскохозяйственной, о торговле и промышленности, и о путях сообщения.

С началом Первой мировой войны был зачислен по военно-санитарному ведомству Военного министерства, произведен в статские советники 28 июня 1915 года «за отлично-усердную службу и труды, понесенные во время военных действий». С мая 1916 года состоял дивизионным врачом 34-й пехотной дивизии. Был произведен в действительные статские советники 25 декабря 1916 года «за отличия в делах против неприятеля». Во время Февральской революции был в Петрограде. В апреле 1917 года был избран членом-заместителем Общегосударственного продовольственного комитета.

Осенью 1917 года, после Октябрьской революции, был делегирован греческой общиной Бессарабии во вновь образованный Сфатул Цэрий, однако участия в работе этого органа не принимал, считая его революционным. В марте 1918 года возглавил делегацию крупнейших бессарабских землевладельцев, которая прибыла в Яссы и просила румынского короля Фердинанда устранить Сфатул Цэрий и установить в Бессарабии военную администрацию. В 1930-х годах был членом правления банка «Бессарабия».

После присоединения Бессарабии к СССР в 1940 году, был репрессирован и умер в 1941 году. Был женат, имел двоих детей.

Источники 
 4-й созыв Государственной думы: Художественный фототип. альбом с портретами и биографиями. — СПб.: издание Н. Н. Ольшанского, 1913.
 Русский Инвалид, № 166. Официальный отдел. — 29-го июля 1915 г. — С. 3.
 Русский Инвалид, № 77. Часть официальная. — 2-го апреля 1917 г. — С. 2.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — М.: РОССПЭН, 2008.
 И. Э. Левит Год судьбоносный: от провозглашения Молдавской республики до ликвидации автономии Бессарабии (ноябрь 1917 г. — ноябрь 1918 г.) — Кишинев, 2000. — СС. 343, 362.
 Andrei Brezianu, Vlad Spânu The A to Z of Moldova. — Scarecrow Press, 2010. — P. 328.

Выпускники медицинского факультета Киевского университета
Городские головы Кишинёва
Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Члены русской национальной фракции
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Действительные статские советники
Репрессированные в СССР
Умершие в ГУЛАГе